Przylądek strachu – film z 1962 roku
 Przylądek strachu – film w reż. Martina Scorsese z 1991 roku

Zobacz też 
 Cape Fear